Aldwark kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Aldwark, North Yorkshire, ort i England, 
 Aldwark, Derbyshire, ort i England,